Eudoksos z Knidos – starożytny grecki astronom i matematyk
 Eudoksos z Kyzikos – starożytny grecki podróżnik